Денель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1903—1962) — польский зоолог.
 Денель, Александр Кириллович (1932—2010) — организатор и руководитель научного направления «Физические методы неразрушающего контроля» в авиакосмической промышленности.
 Денель, Яцек (более известен как Дехнель; род. 1980) — польский поэт.